Исто́рико-филологи́ческий факульте́т (1916–1922, 1941–1960) — бывший факультет Пермского университета, входивший в число крупнейших. Являлся одним из трёх первых, созданных на момент основания факультетов (вместе с физико-математическим и юридическим).

В 1919 слит с факультетом общественных наук; в 1922 — с педагогическим факультетом; в 1930 ликвидирован в связи с созданием пединститута; возрождён в 1941 и разделён на два (исторический и филологический) в 1960 году.

С 1916 года (с момента открытия университета) историко-филологический факультет, вместе с юридическим, располагался в доме купца Камчатова на Торговой улице.

С 1941 большая часть кафедр факультета располагалась в корпусе № 2 (старом главном корпусе); часть занятий проходила в корпусе № 3 (старый геологический) и корпусе № 4 (старый химический).

Расположение факультета

История

Историко-филологический факультет, ФОН, педагогический факультет (1916–1930) 

Подготовка историков и филологов началась в Пермском университете с момента его создания в 1916 году в качестве филиала Петроградского университета: историко-филологический факультет явился одним из трёх созданных в тот момент. Факультет имел четыре отделения: классическое, славяно-русское, историческое, романо-германское.

В первые годы его существования основной контингент преподавателей составляли прежде всего научные работники Петроградского, а позже Юрьевского (Тартуского) университетов, которые заложили основы учебно-педагогического процесса на факультете, способствовали становлению научных направлений.

Среди них были такие крупные филологи как А. П. Кадлубовский, магистр русской словесности (ставший первым деканом факультета), специалист по балтийским и славянским языкам К. К. Буга, фольклорист, краевед, литературовед проф. П. С. Богословский, литературовед, критик и поэт-переводчик проф. В. В. Гиппиус, приват-доцент будущий академик Л. А. Булаховский, ставший ведущим преподавателем кафедры славянской филологии, два других представителя кафедры — приват-доцент А. Вольдемарис, будущий премьер-министр Литовской Республики, и приват-доцент и будущий академик и крупный лингвист, С. П. Обнорский (оба параллельно работали на кафедре всеобщей истории); его брат, специалист по зарубежной литературе, латинскому и английскому языку проф. Н. П. Обнорский. Выходцами из Петроградского университета был и ведущий преподаватель романо-германского отделения А. А. Смирнов, переводчик и известный представитель Серебряного века и кандидат богословия, возглавивший философский семинар А. И. Сырцов.

Историческое направление на факультете возглавили магистр русской истории  Б. Д. Греков, ставший заведующим кафедрой русской истории (на этой кафедре в 1917–1918 работал также Г. В. Вернадский), специалист по истории и культуре средневековой Италии Н. П. Оттокар, ставший вначале проректором, затем — ректором Пермского университета, А. П. Дьяконов, специалист по истории античности и раннего Средневековья, вместе с Н. П. Оттоакром работавший на кафедре всеобщей истории (все — выходцы из Петроградского университета). Большая часть профессуры в 1920-х годах покинула университет в связи с его "большевизацией".

Начиная с 1920-х годов научная работа на филологов была поставлена на широкую научную основу, успешно разрабатывались общетеоретические проблемы литературоведения и лингвистики (что находит выражение, например, в работах П. Г. Стрелкова и В. В. Гиппиус). В это время филологическое направление перешло сначала в состав факультета общественных наук (ФОН, июнь 1920 — 3 июля 1922), затем — крупнейшего в университете педагогического (1922–1930) факультета (словесная комиссия отделения гуманитарных наук (1922–1924), лингвистическое отделение (1924–1927), отделение русского языка и литературы (1927–1930) до отделения педфака).

В становлении университета важна роль С. А. Стойчева — выпускника историко-филологического факультета МГУ, единственного филолога-ректора в истории университета. Кроме укрепления материальной базы филологического отделения (и всего университета),  он одновременно вёл занятия по таким курсам как введение в литературу, литература XIX века, литература XX века, методология литературоведения. С. А. Стойчев возобновил остановленное ранее издание «Учёных записок Пермского университета».

В 1930 году педагогический факультет отделяется от университета, становясь самостоятельным вузом: соответственно профессура филологического и других отделений факультета мигрирует в Пермский педагогический институт.

Возрождение историко-филологического факультета 
С 1941 года историко-филологический факультет возобновляет свою деятельность.

Основой послужили прежде всего уже существовавшие межфакультетские кафедры: основ марксизма-ленинизма (зав. К. С. Бочкарёв) и иностранных языков (зав. Н. П. Обнорский). К началу 1941/1942 учебного года к ним были добавлены кафедра всеобщей истории (зав. П. Н. Тарков) и кафедра истории народов СССР (зав. А. П. Пьянков). В октябре 1941 года была усилена и филологическая часть — добавлением преподавателей пединститута, возглавивших кафедры истории литературы (А. Д. Тупицын) и языкознания (М. А. Генкель), а также А. И. Ефимова, А. А. Горбунова и др., работавших по совместительству. В это время факультет имел минимум собственных филологических кадров. Сотрудниками факультета становятся эвакуированные из Ленинграда и Москвы научные работники: Б. П. Городецкий, Э. С. Литвин, Д. К. Мотольская, Н. Н. Давидович, и др. В 1945—1947 годах кафедрой всеобщей истории заведовал известный московский ученый-американист А. В. Ефимов.

Недостаток квалифицированных преподавателей в последующие годы отражался на разных сферах жизни факультета. В отчёте МолГУ о научной работе за 1948 год была дана вполне реалистическая характеристика положения в этих подразделениях: «Особую тревогу вызывают кафедра марксизма-ленинизма и историко-филологический факультет».

Администрация университета в 1950 году пригласила из Киевского университета в Молотов историка Л. Е. Кертмана и литературоведа С. Я. Фрадкину, из Московского университета — литературоведов З. В. Станкееву, Р. В. Комина, А. А. Бельского; из Ленинградского университета — Г. Г. Телятникову.

Деканы

Историко-филологический факультет (1916–1919) 
Арсений Петрович Кадлубовский (октябрь 1916  — октябрь 1917).

Борис Леонидович Богаевский (октябрь 1917 — осень 1918).

Николай Петрович Оттокар (1 октября 1918 — 1919).

Сергей Петрович Обнорский (январь 1919 — июль 1919).

Факультет общественных наук (ФОН, 1919–1922) 
Александр Иосафатович Коссовский (июль 1919 — декабрь 1920).

Сергей Петрович Обнорский (18 декабря 1920  – сентябрь 1921).

Александр Петрович Дьяконов (сентябрь 1921 — июль 1922).

Педагогический факультет (1922–1930) 
Александр Петрович Дьяконов (июль 1922 — сентябрь 1922).

Анатолий Иванович Сырцов (31 июля 1922 — 30 октябрь 1923).

Петр Афанасьевич Будрин (ноябрь 1923–1927).

Вячеслав Васильевич Алякритский (? — 30 января 1930).

Анатолий Сергеевич Соколов (30.01.1930 — 15.09.1930).

Историко-филологический факультет (1941—1960) 
 Константин Степанович Бочкарёв (13 мая 1941 — 9 сентября 1941, зав. кафедрой марксизма-ленинизма).
 Алексей Петрович Пьянков (16 сентября 1941 — 25 декабря 1941, и. о. зав. кафедрой истории народов СССР).
 Николай Александрович Власов (25 декабря 1941 — 27 марта 1942, зав. кафедрой основ марксизма-ленинизма).
 Пётр Николаевич Тарков (4 апреля 1942 — 27 июня 1942, зав. кафедрой древней, зав. кафедрой всеобщей истории).
 Владимир Вениаминович Александров (27 июня 1942 — 7 сентября 1942, ассистент кафедры петрографии, помощник ректора по учебной части, помощник ректора по АХЧ).
 Борис Павлович Городецкий (16 декабря 1942 — 11 августа 1944, зав. кафедрой истории русской литературы).
 Франц (Франс) Андреевич Андерсо́н (с 11 августа 1944 по 10 апреля 1945, доцент кафедры истории СССР).
 Яков Рувимович Волин (с апреля 1945 по 16 июля 1946, зав. кафедрой основ марксизма-ленинизма).
 Александр Алексеевич Ерёмин (с июля 1946 по 10 сентября 1947, доцент кафедры русской литературы).
 Григорий Максимович Смирнов (с сентября? 1947 по 5 марта 1948) (старший преподаватель кафедры русской литературы).
 Александр Кузьмич Шарц (5 март 1948 — январь 1949, старший преподаватель кафедры истории народов СССР) .
 Леонид Николаевич Воробьёв (с 13 апреля 1949 по 17 марта 1950, зав. кафедрой русского языка и общего языкознания).
 Иван Антонович Малофеев (с 17 марта 1950 г. по 1 октября 1950, преподаватель кафедры педагогики).
 Алексей Денисович Антонов (с 1 октября 1950 по 5 октября 1953 (старший преподаватель, доцент кафедры основ марксизма-ленинизма).
 Франциска Леонтьевна Скитова (с 7 сентября 1953 по 1 октября 1953, преподаватель кафедры русского языка и общего языкознания).
 Пётр Дмитриевич Пачгин (с 1 октября 1953 по 17 августа 1956, преподаватель кафедры основ марксмзма-ленинизма, затем — истории КПСС).
 Константин Семёнович Маханёк (с 17 августа 1956 — май 1960, доцент кафедры истории СССР).

Кафедры возрождённого факультета (1941)

Кафедра основ марксизма-ленинизма 

Кафедра возникла в 1939 году, объединив всех преподавателей общественных наук университета. Первым заведующим кафедрой стал Фёдор Михайлович Некрасов. После его гибели в 1939 году в бою на Халхин-Голе кафедру возглавил Константин Степанович Бочкарёв, первый кандидат философских наук Перми.

Кафедра фактически стала флагманом воссозданного в 1941 году историко-филологического факультета, а её заведующий  К. С. Бочкарёв с 7 февраля 1941 года являлся деканом факультета. После его ухода на войну 9 сентября 1941 заведование кафедрой переходит к Николаю Александровичу Власову (16.09.1941 — 27.03.1942), затем — к З. С. Романовой,  а с 1943  — к Якову Рувимовичу Волину (руководившему ей до конца её существования).

В 1949–1950 из кафедры основ марксизма-ленинизма выделилась кафедры философии и политэкономии (руководитель — З. С. Романова); в 1963 году — кафедра истории КПСС под руководством Я. Р. Волина, научного коммунизма (руководитель — А. Н. Фадеев) и кафедра основ марксизма-ленинизма перестала существовать.

Кафедра всеобщей истории 

Своим основателем кафедра считает профессора Б. Л. Богаевского (1916).

В 1941 году кафедра всеобщей истории и кафедра истории народов СССР стали первыми новыми подразделениями возрождённого историко-филологического факультета. Отправной точкой является принятие на работу в качестве заведующего Петра Николаевича Таркова (15 августа 1941 — 1945).

В 1945–1947 годах кафедрой заведовал член-корреспондент АН СССР Алексей Владимирович Ефимов.

С 1949 — и. о. завкафедрой Лев Ефимович Кертман.

С 1951 по 1955 год кафедра была временно закрыта в связи с прекращением набора на историческое отделение.

С 1955 по 1957 год кафедрой руководил Лев Наумович Чирикин.

В 1957—1974 годах кафедрой вновь руководил Л. Е. Кертман (после разделения кафедры в 1974 — заведующий кафедрой новой и новейшей истории).

Кафедра истории народов СССР (истории СССР) 
Кафедра истории народов СССР была создана 18 августа 1941 года, когда был принят на работу Алексей Петрович Пьянков, заведовавший кафедрой до 1945 года.

1947 — доц. Ф. Е. Мельников.

С 23 февраля 1948 — доц. Франц Андреевич Андерсо́н (1895—1951).

С 1948 — Фёдор Семёнович Горовой (будущий ректор университета).

(С 1968 года разделилась на кафедру истории народов СССР советского периода, позже — новейшей истории России, и кафедру истории народов досоветского периода, с 1991 года — кафедра древней и новой истории России).

Кафедра иностранных языков 
Преподавание иностранных языков (древних и новых) велось в Пермском университете с самого момента его основания. Нормой для учёного считалось совмещение преподавания языка с преподаванием литературы (или других гуманитарных предметов: истории, философии и пр.).

Кафедра иностранных языков была создана в 1931 году Николаем Петровичем Обнорским после отделения историко-филологического направления в составе пединститута и в течение почти десяти лет была единственной, поддерживающей гуманитарную традицию в университете. Поэтому она (вместе с кафедрой основ марксизма-ленинизма) стала основой возрождённого в 1941 году историко-филологического факультета.

С августа 1941 заведование кафедрой надолго переходит к Екатерине Осиповне Преображенской. Позже кафедра (также как кафедра основ марксизма-ленинизма) получиила статус межфакультетской. (После образования самостоятельного (1960) филологического факультета в 1963 году она была разделена на две: кафедру немецкого, французского и латинского языков под руководством Е. О. Преображенской, руководившей кафедрой до 1974 года, и кафедру английского языка во главе с А. К. Берлиной, руководившей кафедрой до 1989 года).

Кафедра русской литературы 

Кафедра возникла вместе с созданием историко-филологического факультета, то есть одновременно с созданием самого университета (как кафедра русской литературы и русского языка). С 1922 на место заведующего кафедрой был приглашён В. В. Гиппиус. Сотрудником кафедры являлся Ю. Н. Верховский. Кафедра перестала существовать на момент отделения педагогического факультета в самостоятельный вуз (1930).

После отделения педагогического факультета вновь организуется в годы Великой Отечественной войны. В этот период здесь работали доц. Александр Данилович Тупицын (возглавивший кафедру с конца октября 1941), проф. Агапий Филиппович Шамрай (возглавивший кафедру литературы, объединённую с кафедрой языкознания, с декабря 1941), ст. преп. Е. И. Преображенская — специалист по иностранным языкам и зарубежной литературе, ст. преп. Г. И. Бомштейн — фольклорист и специалист по литературе XVIII века, эвакуированные из Ленинграда и Москвы известные пушкиноведы проф. Борис Павлович Городецкий (возглавивший кафедру литературы и языкознания и одновременно являвшийся деканом историко-филологического факультета с декабря 1942 по август 1944 года), доц. Д. К. Мотольская, и др. С января 1945 по сентябрь 1947 кафедру возглавлял Александр Алексеевич Еремин; в 1947/1948 учебном году кафедрой литературы руководил известный литературовед, фольклорист, этнограф Павел Степанович Богословский (он заведовал кафедрой также в 1922–1932 гг.). Несколько раз кафедрой заведовала Сарра Яковлевна Фрадкина.

Заведующие кафедрой 
 Александр Данилович Тупицын (октябрь 1941 — декабрь 1941).
 Агапий Филиппович Шамрай (декабрь 1941 — декабрь 1943).
 Борис Павлович Городецкий (декабрь 1943 — август 1944).
 Александр Алексеевич Еремин (январь 1945 — сентябрь 1947).
 Павел Степанович Богословский (сентябрь 1947 — июнь 1948).

 Сарра Яковлевна Фрадкина (1952).

 Сарра Яковлевна Фрадкина (сентябрь 1956 — сентябрь 1957).
 Римма Васильевна Комина (1957–1973).

Кафедра западной (западноевропейской) литературы 

Кафедра западноевропейской литературы также являлась одной из первых в новосозданном университете (1916). Курс истории западноевропейсских литератур начал читать в 1916 году приват-доцент А. А. Смирнов (он же вёл французский и старофранцузский языки). После его отъезда экстраординарным профессором кафедры с 1917 по 1919 год являлся историк литературы, переводчик Борис Аполлонович Кржевский.

Кафедра западной литературы была воссоздана в декабре 1943 первым защитившимся доктором филологических наук возрождённого факультета Агапием Филипповичем Шамраем в результате разделения кафедры всеобщей литературы на кафедру русской (заведующий — Б. П. Городецкий) и кафедру западной литературы. После отъезда Б. П. Городецкого кафедра вновь была объединена.

Кафедра русского языка и общего языкознания (до 1982) 
Возникла одной из первых при создании университета в 1916 году (как кафедра русской литературы и русского языка) и была утрачена при отделении педагогического факультета.

Основы новой кафедры были заложены ещё в 1941 году, когда в Пермском университете был воссоздан историко-филологический факультет. Появившуюся тогда кафедру языкознания  возглавила Мария Александровна Генкель. В ноябре 1941 года эта кафедра была объединена с кафедрой литературы (под руководством А. Ф. Шамрай). Известно, что с декабря 1942 по август 1944 и.о. зав. кафедрой истории русской литературы и языкознания (и одновременно деканом историко-филологического факультета) являлся Б. П. Городецкий.

Заведующие кафедрой 
 Мария Александровна Генкель (1941).
 Иван Михайлович Захаров (1944–1948).
Леонид Николаевич Воробьёв (1948–1950)
 Иван Михайлович Захаров (1948–1956).
 Ксения Александровна Фёдорова  (1956–1958)
 Мария Александровна Генкель (1958–1971).

См. также 
 Преподаватели историко-филологического факультета ПермГУ.
 Выпускники историко-филологического факультета ПермГУ.
 Филологический факультет ПермГУ.

Примечания

Источники и ссылки 
 Професор Агапій Шамрай — видатний український літературознавець  // Краснопілля Інфо.
 Богословская О. И. Моя университетская семья // Пермский университет в воспоминаниях современников  / Сост. В. И. Костицын. — Пермь: Издательство Пермского университета, 1996. Вып. 4. Живые голоса. 188 с.: ил. ISBN 5–8241– 0127–2. С. 138–149.
 Генкель М. А. Я благодарна своим учителям // Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. 1.  / Сост. А. С. Стабровский. Пермь: Издательство ТГУ. Перм. отд-ние. 1991. 92 с. С. 5–12.
 История филологического факультета (1916–1976)  (Электронный ресурс) / под общ. ред. А. В. Пустовалова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. — Электр. дан. Пермь, 2015. 724 Кб. ISBN 978-5-7944-2474-4.
 Капцугович И. С. У истоков. Историко-публицистический очерк о возникновении высшего педагогического образования на Урале. Пермь: Книжный мир, 2014. 261 с.
 Кожина М. Н. Эскизные зарисовки, штрихи к портретам, размышления  // Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. 1.  / Сост. А. С. Стабровский. Пермь: Издательство ТГУ. Перм. отд-ние. 1991. 92 с. С. 74–81.
 Кондаков Б. В. Филология в Пермском государственном университете // Владимир Павлович Гудков в обрамлении юбилейных эпитетов. Информационный бюллетень № 7 Совета по филологии учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию. Сайт филологического факультета  МГУ имени М. В. Ломоносова. 2004.
 Кондаков Б. В. Изучение русской литературы в Пермском государственном университете // Владимир Павлович Гудков в обрамлении юбилейных эпитетов. Информационный бюллетень № 7 Совета по филологии учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию. Сайт филологического факультета  МГУ имени М. В. Ломоносова. 2004.
 Костицын В. И. Стойчев Степан Антонович  // Костицын В. И. Ректоры Пермского университета. 1916–2006 . Изд. 2-е, перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 91–103. ISBN 5-7944-0613-5.
 Профессора Пермского государственного университета (1916–2001)  / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Издательство Пермского университета, 2001. 279 с.
 Мухин В. В. "Это было недавно, это было давно" // Пермский университет в воспоминаниях современников  / Сост. В. И. Костицын. Пермь: Издательство Пермского университета, 1996. Вып. 4. Живые голоса. 188 с.: ил. ISBN 5–8241– 0127–2. С. 127–132.
 Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь: Пермское книжное издательство. 1987. 234 с.
 Обнорский С. П. Ю. Н. Верховский — профессор Пермского университета  // О литературе. LITERARY.RU. 14 февраля 2008.
 Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете Пермского отделения Императорского Петроградского Университета . Пермь: Электро-тип. губ. земства, 1916. 30 с.
 Обухов Л. А. Власть и профессура (из истории Пермского университета в 1917–1931 гг.) // Cyberleninka. 2011.
 Пермский государственный университет им. Горького: Исторический очерк. 1916–1966. Под ред. Ф. С. Горового. Пермь: Кн. изд-во, 1966. 292 с.
 Табункина И. А. Профессор Б. А. Кржевский в Пермском университете  // Вестник Пермского университета. Серия "Российская и зарубежная филология". Вып. 3(31). 2015. С. 136–148.
 Учебные планы и правила историко-филологического факультета Императорского Петроградского Университета и Пермского его отделения . Пермь: Электро-тип. губ. земства, 1916. 30 с.
 Селянинова Г. Д. Г. В. Вернадский в Пермском университете: 1917–1918 гг.  // Cyberleninka. 2012.
 Филологический факультет Пермского государственного университета  // Российский государственный гуманитарный университет. 22.12.2008.

Учебные заведения, основанные в 1916 году
Факультеты Пермского государственного университета
Историко-филологический факультет Пермского государственного университета